En Pologne, Wygoda peut désigner : 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Wygoda, village du powiat d'Aleksandrów Kujawski
 Wygoda, village du powiat de Toruń

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Wygoda, village du powiat de Gostyń
 Wygoda, village du powiat de Kalisz
 Wygoda, village du powiat de Krotoszyn
 Wygoda, village du powiat de Leszno
 Wygoda, village du powiat de Poznań
 Wygoda, village de la gmina de Kazimierz Biskupi
 Wygoda, village de la gmina de Ślesin

 dans la voïvodie de Łódź :
 Wygoda, village du powiat de Łowicz
 Wygoda, village du powiat de Łódź-est
 Wygoda, village du powiat de Piotrków
 Wygoda, village du powiat de Radomsko
 Wygoda, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki
 Wygoda, village du powiat de Wieluń

 dans la voïvodie de Lublin :
 Wygoda, village du powiat de Chełm
 Wygoda, village du powiat de Puławy
 Wygoda, village de la gmina de Janów Podlaski
 Wygoda, village de la gmina de Wisznice

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Wygoda, village du powiat de Garwolin
 Wygoda, village du powiat de Lipsko
 Wygoda, village du powiat de Łosice
 Wygoda, village du powiat d'Otwock
 Wygoda, village du powiat de Przasnysz
 Wygoda, village du powiat de Zwoleń
 Wygoda, village du powiat de Żuromin
 Wygoda, village du powiat de Żyrardów

 dans la voïvodie d'Opole
 Wygoda, village 

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Wygoda, village du powiat de Hajnówka
 Wygoda, village du powiat de Łomża

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Wygoda, village du powiat de Kościerzyna
 Wygoda, village du powiat de Wejherowo
 Wygoda, village de la gmina de Lipnica
 Wygoda, village de la gmina de Parchowo

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Wygoda, village 

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Wygoda, village du powiat de Sandomierz
 Wygoda, village de la gmina de Jędrzejów
 Wygoda, village de la gmina de Imielno

 dans la voïvodie de Silésie
 Wygoda, village

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Wygoda, village du powiat de Kętrzyn
 Wygoda, village du powiat d'Olsztyn
 Wygoda, village du powiat d'Ostróda